Zaz, ZAZ
 Zaz – pseudonim francuskiej piosenkarki Isabelle Geffroy
 AwtoZAZ / ZAZ – ukraińskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne z Zaporoża
 ZAZ – akronim określający reżyserskie trio Zucker-Abrahams-Zucker
 Port lotniczy Saragossa

Zobacz też